Hunt Peak är en bergstopp i Antarktis. Den ligger i Västantarktis. Argentina, Chile och Storbritannien gör anspråk på området. Toppen på Hunt Peak är  meter över havet. Hunt Peak ingår i Princess Royal Range.

Terrängen runt Hunt Peak är varierad. Havet är nära Hunt Peak åt sydost. Den högsta punkten i närheten är  meter över havet,  kilometer väster om Hunt Peak. Trakten är obefolkad. Det finns inga samhällen i närheten.

Kommentarer

Källor 

Princess Royal Range

Berg i Västantarktis
Storbritanniens anspråk i Antarktis
Chiles anspråk i Antarktis
Argentinas anspråk i Antarktis
Berg i Antarktis 500 meter över havet eller högre